Dit artikel geeft een overzicht van de regering onder Georg Michaelis (16 juli 1917 - 24 oktober 1917) in het Duitse Keizerrijk onder keizer Wilhelm II.

|-
|Rijkskanselier
| Georg Michaelis
|14-7-1917
|24-10-1917
|-
| Buitenlandse Zaken
| Alfred von Zimmermann
|16-7-1917
|6-8-1917
|-
| Buitenlandse Zaken
| Richard von Kühlmann
|6-8-1917
|2-12-1917
|-
| Binnenlandse Zaken
| Karl Helfferich
|16-7-1917
|23-10-1917
|-
| Binnenlandse Zaken
| Max Wallraf
|23-10-1917
|2-12-1917
|-
| Financiën
| Siegried von Roedern
|16-7-1917
|2-12-1917
|-
| Justitie
| Hermann Lisco
|16-7-1917
|5-8-1917
|-
| Justitie
| Paul Georg von Krause
|5-8-1917
|2-12-1917
|-
| Marine
| Eduard von Capelle
|16-7-1917
|2-12-1917
|-
| Post
| Reinhold Kraetke
|16-7-1917
|5-8-1917
|-
| Post
| Otto Rudlin
|5-8-1917
|2-12-1917
|-
| Koloniën
| Wilhelm Solf
|16-7-1917
|2-12-1917
|}

Regering in het Duitse Keizerrijk